Макапа:

 Макапа — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Амапа.
 Макапа  — агломерация в Бразилии, штат Амапа
 Макапа — бразильский аэропорт, обслуживающий город Макапа, штат Амапа.
 Макапа — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амапа.